Il doppio del torneo di tennis Aix-en-Provence Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stephen Huss e Myles Wakefield che hanno battuto in finale Todd Perry e Thomas Shimada 6-1, 7-5.

Teste di serie

 Massimo Bertolini /  Tom Vanhoudt (primo turno)
 Todd Perry /  Thomas Shimada (finale)

 Martín García /  Johan Landsberg (semifinali)
 Stephen Huss /  Myles Wakefield (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aix-en-Provence Challenger 2003